Oratori (edifici), construcció petita destinada a la pregària, o una capella petita
 Oratori (música), composició musical cantada, de tema religiós
 Congregacions religioses:
 Oratori de l'Amor Diví, fraternitat laica fundada a Gènova en 1497 per Ettore Vernazza i implantada en altres ciutats
 Congregació de l'Oratori de Sant Felip Neri, congregació fundada a Roma en 1565 per aquest sant
 Oratori de Jesús, congregació fundada a París en 1611 per Pierre de Bérulle